HBX est un sigle qui peut désigner :
 High blast explosive (en français, hexolite), un explosif développé durant la Seconde Guerre mondiale.

HBX est un code qui peut désigner :
 , un aéroport domestique desservant les villes jumelles de Hubballi et Dharwad, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports